Tomasz Zieliński (1790–1869) – oficer armii carskiej
 Tomasz Zieliński (1802–1858) – mecenas sztuki, kolekcjoner
 Tomasz Zieliński (1957–2018) – kardiolog
 Tomasz Zieliński (ur. 1967) – poseł na Sejm VIII kadencji
 Tomasz Zieliński (ur. 1990) – sztangista
 Tomasz Zieliński – redaktor czasopism komputerowych
 Tomasz Zieliński – geolog
 Tomasz Zieliński – żużlowiec Apator Toruń